Испанцы в Экваториальной Гвинее () лица испанского происхождения, проживающие или родившиеся в Экваториальной Гвинее. Численность испанцев, проживающих в Экваториальной Гвинее, составляет около 17 000 человек. Многие испанские экватогвинейцы имеют мулатское или мультирасовое происхождение.

История 
Группа процветающих плантаций была основана кастильскими и, прежде всего, валенсийскими землевладельцами, чей культурный уровень был значительно выше, чем у испанцев, которые продолжали эмигрировать в Америку, а поскольку Гвинея никогда не была привлекательным местом для массовой иммиграции, те испанцы, которые выбирали жить в Гвинее обычно делали этот выбор ввиду более высокой заработной платы или привилегий, доступных только для среднего и профессионального классов.

Испанцы в Экваториальную Гвинею, как правило, иммигрировали не с целью постоянного обустройства, а скорее с целью работы в течение определённого периода времени, и почти всегда возвращались в Испанию. Результатом стало снижение чувства постоянства и расширение двусторонних контактов между Испанией и испанцами в Гвинее. Несмотря на то, что в Гвинее родилось несколько испанцев, немногие считали себя кем-то иным, кроме испанцев, подобно своим соотечественникам на Канарских островах или в Ифни, и было несколько семей, которые постоянно жили в Испанской Гвинее более одного поколения.

Количество смешанных браков также было значительно меньше в Гвинее, чем в Америке, поскольку испанские поселенцы привезли с собой большую долю испанских женщин, факт, очевидный в небольшом количестве гвинейцев-мулатов (Фернандино), в отличие от Карибского региона Латинской Америки. Однако в течение 1940-х и 1950-х годов у женщин из числа коренных народов и мужчин-испанцев рождалось все больше потомства мулатов, в основном вне брака. Эти потомки мулатов обычно оставлялись на попечение их матери и материнской семьи, и они с большей вероятностью идентифицировали себя с племенем, в котором они родились. Большинство состоит в браке или имеет потомство с другими коренными африканцами. В результате этой эпохи, а также дальнейших межрасовых союзов после обретения независимости, в стране сохраняется значительное количество белых испанцев, даже среди тех, у кого чёрный или коренной фенотип. Считается, что часть смешанного происхождения возникла в результате изнасилования, поскольку рабство действительно существовало в стране во время испанского господства.

С самых первых дней испанской колонизации в Санта-Исабель проживало множество европейцев разных народов, а также кру, менде, игбо, калабар, хауса, крио, ангольцев и сантомийцев, и даже небольшой контингент азиатов . Кроме того, на острове было небольшое количество репатриированных наемных рабов с Кубы и Бразилии в течение XVII и XIX века. Большинство испанских поселенцев уехали после того, как Испанская Гвинея стала независимой в 1968 году. Многие другие испанские экватогвинейцы покинули страну во время жестокого правления Франсиско Масиаса Нгемы Бийого, но вернулись после его изгнания.

Язык и религия 
Поскольку их предки правили страной, они сделали испанский язык первым национальным официальным языком. Они также говорят на втором официальном языке страны, французском, и на любом из двух основных языков банту, фанг и буби. Косвенным свидетельством культурного и образовательного уровня испанских колонизаторов в Гвинее являются особенности испанского языка Экваториальной Гвинеи, который, хотя и содержит ряд существенных отличий от собственно испанского, практически не содержит элементов, характерных для народного испанского, в отличие от мексиканского испанского языка. Аналоговые формы, такие как haiga, losotros и др., не встречаются в Экватогвинейском испанском. То же самое касается неэтимологических префиксов, таких как в словах arrecordar и entodavia . Единственными устойчивыми фонетическими деформациями являются те, которые характерны для испанцев среднего класса из центральной Испании: редукция -ado к -ao , luego к logo и т. д. В религии большинство из них христиане, в основном католики и немного протестантов. Их предки принесли христианство нации и сделали её одной из крупнейших христианских стран в Африке.

Известные испанские экватогвинейцы 

 Хуан Томас Авила Лаурель
 Конча Буйка
 Эмилио Буале
 El Chojin
 Hijas del Sol
 Вирхиния Буйка
 Давид Альварес Агирре
 Серхио Барила
 Родольфо Бодипо
 Иван Боладо Паласиос
 Хуан Эпитие Дьёве
 Рубен Эпитие Дьёве
 Альберто Эдхого
 Хувеналь Эдхого
 Омар Маскарель Гонсалес
 Хосе Луис Рондо
 Франсиско Сальвадор Эла
 Грегорио Сальвадор Эла
 Даниэль Васкес Эвуй
 Бенхамин Сарандона
 Иван Сарандона

См. также 
 Диалект испанского в Экваториальной Гвинее
 Отношения Испании и Экваториальной Гвинеи
 Фернандино

Примечания 

Народы Экваториальной Гвинеи
Испанская диаспора